Shichirō Fukazawa (1914-1987), écrivain et musicien japonais.
 Hiroji Fukazawa (1949-2010), karatéka japonais

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais